Pawnee County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Pawnee County, Kansas 
 Pawnee County, Nebraska 
 Pawnee County, Oklahoma